C12 steht für:
 Hauptstraße C12
 Caldwell 12, eine Galaxie aus dem Caldwell-Katalog
 AKG C12, ein Kondensator-Mikrofon 

C.12 steht für:
 Cierva C.12, Tragschrauber

12C steht für
 12C, Kohlenstoff-Isotop